Бела́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний захід від Парижа, 55 км на південь від Бордо, 60 км на північ від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Белад на сайті французького Національного інституту географії
 Белад на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Белад на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди